Algedonia luctualis är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1796. Algedonia luctualis ingår i släktet Algedonia och familjen Crambidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
luctualis